A Dara több dolgot jelenthet:
 szemcsés gabonaőrlemény, a lisztnél durvább malomipari termék
 apró jégszemekké fagyott csapadék. Dara esik. „Délután dara esett … Cipőink talpa alatt latyakká kásásodott.” (Kosztolányi Dezső)
 (bányászat, kohászat) kb. 6–20 mm nagyságú szemekre szétzúzott szén, érc v. egyéb kőzet
 (földtan, ásványtan) kristályos kőzetnek mállás következtében apró darabokra széthullott, vegyes összetételű tömege
A fiatalok megszokott viselkedése egyes fesztiválok, valamint szórakozóhelyek területén. Gyakran használják a fesztiválozók a megborulás, illetve a BIMM kifejezéssel együtt. Ezen fajta viselkedésformát általában a gépi zene 120 bpm feletti értéke váltja ki.

Települések 
 Dara település Szenegálban
 Dara szír város
 Dara elárasztott egykori település a szlovákiai Zemplénben
 Dara, Szamosdara falu román neve

Személyek
Dara Edit (1985– ) fotómodell
Dara Eszter (1990– ) úszó olimpikon